9-е Всеафриканские игры 2007 года прошли с 11 по 23 июля в городе Алжир (Алжир). В соревнованиях приняли участие спортсмены из 52-х стран Африки.

Виды спорта 

  Лёгкая атлетика
  Бадминтон
  Баскетбол
  Бокс
  Шахматы
  Велоспорт
  Конный спорт
  Фехтование

  Футбол
  Гимнастика
  Гандбол
  Дзюдо
  Карате
 Кикбоксинг
  Академическая гребля
  Парусный спорт

  Стрельба
  Плавание
  Настольный теннис
  Тхэквондо
  Теннис
  Волейбол
  Тяжёлая атлетика
  Борьба

Медальный зачёт 

2007
Июль 2007 года
Международные спортивные соревнования в Алжире (Алжир)
Спорт в Алжире в 2007 году